Шнур вокруг света — российская многосерийная передача в жанре «телепутешествие». Выходила каждое воскресенье на НТВ с 17 сентября по 24 декабря 2006 года. Ведущий — Сергей Шнуров.

Из-за нежелания Сергея Шнурова полностью посвящать свою жизнь телевидению программа изначально планировалась как цикл из 15 выпусков. В результате успеха проекта «Шнур вокруг света» для телеканала НТВ был создан следующий проект с ведущим Сергеем Шнуровым — документальный цикл «Окопная жизнь».

Сюжет 
В каждой серии ведущий путешествует по одной стране и, основываясь на собственных наблюдениях и ощущениях, разрушает мифы, созданные туристическими агентствами и глянцевыми журналами, показывает ту реальность, которую видит и оценивает он сам.

«„Шнур вокруг света“ — это взгляд человека, способного понять по-своему страну, где он оказался. Не зная языка, не вдаваясь в подробности обычаев и в историю, Шнур, однако, замечает все необычное и акцентирует на этом внимание зрителя».

Серии

Повторы 
С 2021 года повторы программы выходят на телеканале «НТВ Стиль», а с октября 2022 года периодически по пятницам в один день с другими программами о путешествиях: «Их нравы» и «Поедем, поедим!».

См. также 
 Клуб кинопутешествий
 «Вокруг света»

Ссылки 
 Телепрограмма «Шнур Вокруг Света» // «Вокруг Света»

Телепередачи НТВ
Телепередачи, запущенные в 2006 году
Телепередачи, закрытые в 2006 году
Сергей Шнуров
Телепередачи России